Усольцев — фамилия.

Известные носители 
 Усольцев, Александр Павлович (род. 1983) — российский видеоблогер, лингвист, москвовед.
 Усольцев, Анатолий Федорович (1930—2014) — главный конструктор ОКБ «Новатор».
 Усольцев, Арсений Фёдорович (1830—1909) — русский астроном, военный топограф, геодезист и геолог, действительный статский советник.
 Усольцев, Василий Иванович (род. 1963) — депутат Государственной думы России от Приморского края.
 Усольцев, Иван Тимофеевич (1924—1990) — машинист экскаватора Высокогорского рудоуправления Нижнетагильского металлургического комбината имени В. И. Ленина.
 Усольцев, Илья Юрьевич (род. 1996) — российский баскетболист.
 Усольцев, Михаил Тимофеевич (? — 1917) — русский солдат, один из команды двинцев.
 Усольцев, Николай Анатольевич (род. 1957) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 
 Усольцев, Фёдор Арсеньевич (1863—1947) — российский психиатр.
 Усольцев-Гарф, Александр Георгиевич (1901—1970) — советский актёр, режиссёр и сценарист.

 Усольцева, Ольга Михайловна (род. 1984) — российская самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов мира и Европы.